Karlslust bezeichnet:

 das Schloss Karlslust in Niederösterreich
 die Gartenanlage am Schloss Karlsberg im Saarland
 einen Stadtteil von Storkow (Mark)
 ein 1947 abgebranntes Vergnügungslokal in Berlin, siehe Berlin-Hakenfelde#Geschichte